Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 1997 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 21 do 25 stycznia 1997 w Paryżu.

W konkurencji solistów zwyciężył Rosjanin Aleksiej Urmanow, zaś wśród solistek jego rodaczka Irina Słucka. W parach sportowych złoty medal wywalczyli Rosjanie Marina Jelcowa i Andriej Buszkow, zaś w parach tanecznych ich rodacy Oksana Griszczuk i Jewgienij Płatow.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
Pierwszym tańcem obowiązkowym był Golden Waltz, zaś drugim Yankee Polka.

Przypisy 

1997
1997 w sportach zimowych
Sport w Paryżu
1997 w Europie